Махаска ():

Топонимы 
 Махаска — округ штата Айова, США.
 Махаска — город в штате Канзас, США.

Люди 
 Махаска — вождь индейского племени айова.